Heimatschutzkompanien (HSchKp) sind 30 nichtaktive, d. h. ausschließlich mit Reservisten besetzte Kompanien des Heimatschutzes der Bundeswehr. Sie gehören zum Territorialen Führungskommando der Bundeswehr und werden truppendienstlich durch das Landeskommando des jeweiligen Bundeslandes geführt.

Geschichte 
Die Heimatschutzkompanien sind die Nachfolgeorganisation der 2007 aufgelösten Heimatschutzbataillone. Die wesentliche Verkleinerung der Bundeswehr im Rahmen ihrer Neuausrichtung zog 2011 politische Bedenken über die zukünftige Gewährleistung des Heimatschutzes nach sich. Mit der „Konzeption der Reserve (KdR)“ vom 1. Februar 2012 wurden daraufhin die Aufstellungen von Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräften beschlossen.

Am 15. Juni 2012 wurde in der Bremer Scharnhorst-Kaserne die erste Heimatschutzkompanie, damals Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie (RSUKp) genannt, die RSUKp Bremen, durch den Bundesminister der Verteidigung im Beisein des Inspekteurs der Streitkräftebasis und des Präsidenten des Reservistenverbandes aufgestellt. Die Aufstellung der anderen Kompanien erfolgte im Laufe des Jahres 2013, zuletzt am 22. November 2013 in Berlin. Die Kompanie der Bundeshauptstadt ist als einzige unmittelbar beim Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr angesiedelt und verfügt über einen zusätzlichen Verbindungszug zur Sicherstellung des Verbindungswesens zwischen Bundeswehr, zivilen Berliner Behörden und Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz.

Ein Pilotprojekt zur Wiederaufstellung von Heimatschutz-Verbänden in Form von Landesregimentern begann 2019 am 1. April mit dem Landesregiment 1 in Bayern. Es wurde unter dem Kommando von Oberst d.R. Stefan Berger in Dienst gestellt. In das Landesregiment in Bayern mit einer Gesamtstärke von rund 500 Reservisten werden die drei bereits bestehenden Kompanien der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSU) integriert: Die RSU-Kompanien Mittelfranken (Nürnberg), Oberfranken (Bayreuth) und Unterfranken (Veitshöchheim). Unterstützendes Patenbataillon ist das Logistikbataillon 467, Volkach. Im Rahmen des Pilotprojekts unterstehen die drei Kompanien dem Landesregiment von April 2019 bis Ende 2021. Der Regimentsstab ist in der Münchner Fürst-Wrede-Kaserne stationiert und dem Landeskommando Bayern unterstellt.

Am 6. April 2021 gab der Generalinspekteur der Bundeswehr bekannt, mit der Aufstellung von fünf Heimatschutzregimentern den Heimatschutz bis 2025 strukturell weiter zu stärken. Die Heimatschutzregimenter sollen als Verbund den Kern der Territorialen Reserve darstellen und die Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien bzw. Heimatschutzkompanien führen. Hier sollen auch die Soldaten des Freiwilligen Wehrdienstes im Heimatschutz eingesetzt werden.

Zum 1. August 2021 wurden alle bisherigen Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien in Heimatschutzkompanien (HSchKp) und das Landesregiment Bayern in Heimatschutzregiment 1 umbenannt. Der Auftrag und die Ausbildung sollen in den darauffolgenden Monaten an die neuen, modernisierten Vorgaben angepasst werden.

Im Februar 2022 wurde aus den Kompanien Nordrhein-Westfalens das Heimatschutzregiment 2 aufgestellt. Bis 2025 sollen deutschlandweit insgesamt sechs Heimatschutzregimenter aufgestellt werden.

Die Landeskommandos und damit alle Heimatschutzkompanien wechselten zum 1. Oktober 2022 zum Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, welches am 26. September 2022 neu aufgestellt wurde.

Personalstärke 
Die Personalstärke einer Heimatschutz-Einheit beträgt ca. 100 Mann, d. h. Kompaniestärke, sie wird als Heimatschutzkompanie (HSchKp) bezeichnet. Deutschlandweit sind dafür derzeit 3228 Dienstposten vorgesehen.

Auftrag 
Die HSchKr sind nach Aktivierung für einen kurzfristigen Aufwuchs der „Fähigkeit Unterstützung“ (Einsatz zur Unterstützung des zivilen Katastrophenschutzes bei schweren Naturkatastrophen oder Unglücksfällen) sowie für einen mittelfristigen Aufwuchs der „Fähigkeit Sicherung“ (militärische Wach- und Sicherungsaufgaben zum Schutz militärischer Anlagen und Einrichtungen oder Veranstaltungen) und anderer Fähigkeiten geeignet. Die Unterstellung der HSchKr für den Einsatz erfolgt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Aufgaben. Jeder wehrrechtlich verfügbare Reservist kann in die HSchKr beordert werden. Der Aufwuchs wird durch eine für den Einsatz notwendige Ausbildung und Ausstattung lagegerecht begleitet. Regional zugeordnete Patentruppenteile unterstützen die HSchKr. Die Organisationsstrukturen der HSchKr  berücksichtigen regionale Gegebenheiten und vorhandene personelle Potenziale. Sie können bei Bedarf flexibel angepasst werden.

Standorte 

Die derzeit 30 Kompanien verteilen sich auf ganz Deutschland und unterstehen im Regelfall dem jeweiligen Landeskommando. Ausnahmen bilden Berlin, dort unterstehen sie direkt dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, sowie Bayern, wo sie den Regionalstäben Territoriale Aufgaben der Bundeswehr zugeordnet sind. Trotzdem sind sie nicht streng regional ausgerichtet und nehmen auch Soldaten aus anderen Bundesländern auf.
Derzeit sind sie wie folgt über die Länder verteilt:
 Baden-Württemberg: 3
 Oberrhein in Bruchsal
 Odenwald in Walldürn
 Schwäbische Alb in Stetten am kalten Markt
 Bayern: 7 (1 pro Regierungsbezirk), zusammengefasst als Heimatschutzregiment 1
 Mittelfranken in Nürnberg
 Niederbayern in Bogen
 Oberbayern in Murnau am Staffelsee
 Oberfranken in Bayreuth
 Oberpfalz in Kümmersbruck
 Schwaben in Dillingen an der Donau
 Unterfranken in Volkach
 Berlin: 1
 Berlin in Berlin
 Brandenburg: 1
 Brandenburg in Potsdam
 Bremen: 1
 Bremen in Bremen
 Hamburg: 1
 Hamburg in Hamburg
 Hessen: 2
 Nordhessen in Frankenberg (Eder)
 Südhessen in Frankfurt am Main
 Mecklenburg-Vorpommern: 1
 Mecklenburg-Vorpommern in Parow
 Niedersachsen: 3
 Küste in Wittmund
 Nordheide in Lüneburg
 Solling in Holzminden
 Nordrhein-Westfalen: 3, zusammengefasst als Heimatschutzregiment 2
 Rheinland in Düsseldorf
 Ruhrgebiet in Unna
 Westfalen in Ahlen
 Rheinland-Pfalz: 1
 Rheinland-Pfalz in Mainz
 Saarland: 1
 Saarland in Saarlouis
 Sachsen: 1
 Sachsen in Dresden
 Sachsen-Anhalt: 1
 Sachsen-Anhalt in Magdeburg
 Schleswig-Holstein: 2
 Schleswig in Husum
 Holstein in Eutin
 Thüringen: 1
 Thüringen in Erfurt

Siehe auch 
 Ergänzungstruppenteil

Weblinks

Einzelnachweise 

Streitkräftebasis (Bundeswehr)
Reserve (Bundeswehr)
Heimatschutz (Bundeswehr)